Еньки:

 Еньки — деревня в Подляском воеводстве Польши.
 Еньки — село в Полтавской области Украины.

 Еньки — казацко-старшинский род.